Miejscowości w USA:
 Blue Grass – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
Gminy w USA:
 Blue Grass (ang. Blue Grass Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Scott
Muzyka
 Muzyka bluegrass – amerykański styl muzyki rozrywkowej, wywodzący się z muzyki country